La culture de Longshan (龍山) est une culture chinoise du Néolithique tardif (3000-2000 av. J.-C.) ;
 Le xian de Longshan (龙山) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine ;
 Le district de Longshan (龙山) est une subdivision administrative de la province du Jilin en Chine.

Homonymie de toponyme